Peter Drummond est un nom porté par les personnalités suivantes :
 Peter Drummond, Physicien néo-zélandais ;
 Peter Drummond, Officier supérieur australien.